2006 TU7 — астероид, сближающийся с Землёй, Венерой и Меркурием.

Сближение с Землёй прошло 18 октября 2017 года в 21:22 UTC, расстояние 7,15 млн км, относительная скорость 13,264 км/c (47 750 км/ч).

Сближения

Ссылки

См. также 
 Список астероидов, пересекающих орбиту Меркурия
 Список астероидов, пересекающих орбиту Венеры
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли

Атоны (астероиды)
Астероиды, сближающиеся с Землёй
Астероиды, открытые в 2006 году